M104 steht für:
 Messier 104, die sog. Sombrerogalaxie im Sternbild Jungfrau
 Mercedes-Benz M 104,  Motor von Mercedes-Benz
 M104 Wolverine, Brückenlegepanzer 

M104